Andrzej Kuś – alpinista, taternik, tłumacz, projektant, wykładowca języków obcych 
 Franciszek Kuś (1876-1959), nauczyciel, pamiętnikarz, działacz ludowy.
 Henryk Kuś – profesor nauk medycznych
 Jan Kuś (profesor agronomii) – profesor agronomii
 Jan Kuś (profesor medycyny) – profesor medycyny
 Jan Józef Kuś – profesor medycyny 
 Janina Kuś (ur. 24 czerwca 1942 w Różycach, zm. styczeń 2000) – polski polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm.
 Karol Kuś – profesor inżynierii i ochrona środowiska
 Marek Kuś – profesor fizyki
 Marcin Kuś – (ur. 2 września 1981 w Warszawie) – polski piłkarz, obrońca, reprezentant Polski.
 Marian Kuś – profesor medycyny
 Mira Kuś (ur. w Gorlicach), polska poetka, dziennikarka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 Stanisław Kuś (ur. 8 listopada 1931 w Świętochłowicach, zm. 24 czerwca 2006 Ustroniu) – inżynier, polityk.
 Stanisław Kuś – profesor budownictwa
 Wojciech Kuś (1891-1960), oficer
 Wojciech Kuś (1936-2014), lekarz
 Wojciech Kuś, reżyser